Rema (Moshe ben Israël Isserlis) (1520-1572), éminent rabbin, talmudiste, philosophe et décisionnaire polonais du xvie siècle.

 Tamara Isserlis  (1918-1942), jeune française juive, externe en médecine à Paris, assassinée à Auschwitz.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif